Кантеле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 155 км на північ від Парижа, 75 км на південний захід від Лілля, 35 км на захід від Арраса.

Історія 

1 січня 2019 року Кантеле було приєднано до муніципалітету Боньєр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Кантеле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кантеле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Па-де-Кале